Il existe, en France, de nombreux odonymes « Rue du 8-Mai », sous diverses graphies, en référence à un événement contemporain survenu à cette date :  
 Principalement, la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.
 Localement, le massacre de Sétif du 8 mai 1945, début des exactions perpétrées à Sétif, Guelma et Kherrata, dans le département de Constantine en Algérie, marquant le début de la guerre d'Algérie.

Décomptes par anciennes et nouvelles régions françaises 

Au , au moins   « Rue (du) 8-Mai » sont recensés dans les 27 anciennes et 18 nouvelles régions et dans les 36700 communes françaises.

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Ex-région Auvergne

Ex-région Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Ex-région Bourgogne

Ex-région Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val-de-Loire

Région Corse

Région Grand Est

Ex-région Alsace

Ex-région Champagne-Ardenne

Ex-région Lorraine

Région Hauts-de-France

Ex-région Nord-Pas-de-Calais

Ex-région Picardie

Région Île-de-France

Région Normandie

Ex-région Basse-Normandie

Ex-région Haute-Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Ex-région  Aquitaine

Ex-région Limousin

Ex-région Poitou-Charentes

Région Occitanie

Ex-région Languedoc-Roussillon

Ex-région Midi-Pyrénées

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur (alias « PACA »)

Régions d'outre-mer

Sources principales 

Géolocalisées
 maps.google.fr Google Maps
 geoportail.gouv.fr Géoportail
 openstreetmap.org OpenStreetMap
 viamichelin.fr ViaMichelin
Non géolocalisées
 annuaire-mairie.fr Annuaire-mairie
 rue-ville.info Rues de la ville

Notes, références et localisations

Notes

Références 

Néant

Géolocalisations 

La mention éventuelle « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore répertorié dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin,  Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Voir aussi

Articles principaux 

 8-Mai (odonyme)
 Huit-Mai (odonyme)

Articles connexes 

 Avenue du 8-Mai-1945
 Place du 8-Mai-1945
 Rue du 8-Mai-1945
 Rue du Huit-Mai-1945

08
05,08